Čuklić est un toponyme qui peut désigner :
Čuklić, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Čuklić, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie.